My Sassy Girl, film sudcoreano del 2001 diretto da Kwak Jae-yong
 My Sassy Girl, film statunitense del 2008 diretto da Yann Samuell, remake del precedente